Погребище — название населённых пунктов.

Россия 
 Погребище —  деревня в Плюсском районе Псковской области.
 Погребище —  деревня в Невельском районе Псковской области.

Украина 
 Погребище —  город в Винницкой области, административный центр Погребищенского района.